JAT est un sigle qui peut désigner :
  ;
 juste-à-temps, en gestion de la production, une méthode de gestion de la production qui consiste à minimiser les stocks et les en-cours de fabrication ;
 compilation juste-à-temps, en informatique, une technique visant à améliorer la performance de systèmes bytecodes par la traduction en code machine au moment de l'exécution ;
 , une revue scientifique à comité de lecture qui se concentre sur la toxicologie analytique.

Jat peut être :
 les Jats, populations d’agriculteurs installés dans le Nord-Ouest de l’Inde et au Pakistan ;
 la lettre jatʹ Ѣ, lettre de l’alphabet cyrillique.